Municipio de West Union puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de West Union (condado de Todd, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Todd.
 Municipio de West Union (condado de Custer, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Custer.